Kingsland (Arkansas)
Kingsland (Geórgia)
Kingsland (Texas)

Desambiguações de topônimos